Лейк-Парк (город, Миннесота) — город в округе Бекер, штат Миннесота, США. 
 Лейк-Парк (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Лейк-Парк (Флорида) — муниципалитет в округе Палм-Бич, штат Флорида, США.